Кевин Джозеф Алоизиус «Чак» Коннорс (; 10 апреля 1921 — 10 ноября 1992) — американский актёр, писатель, профессиональный игрок в бейсбол и баскетбол.

Биография 
Сын портового грузчика и домохозяйки, эмигрантов из британского доминиона Ньюфаундленд. У него была сестра Глория.

Чак  во время Второй Мировой войны был наставником в танковых войсках,  служа в Вест-Пойнте. Он является одним из 12 спортсменов в истории американского профессионального спорта, которые сыграли как в Высшей лиге бейсбола, так и в Национальной баскетбольной ассоциации.
Чак Коннорс стал первым баскетболистом в НБА, разбившим баскетбольный щит, — это случилось 5 ноября 1946 года во время матча между «Бостон Селтикс» и «Чикаго Старз» на «Бостон Арене».

Его карьера в кино и на телевидении длилась сорок лет, а наибольший успех ему принесла роль Лукаса Маккейна в высоко оценённом критикой и зрителями телесериале канала ABC «Стрелок» (1958—1963).

Республиканец. Поддерживал Ричарда Никсона. В июне 1973 года был в числе творческой делегации, представленной в Белом доме Брежневу.

Был женат трижды. Вторая жена — американская актриса родом из Индии Камала Деви (1963—1972). У него было четверо сыновей.

Коннорс умер в 1992 году в возрасте 71 года от пневмонии, спровоцированной раком лёгких.

Чак был отличным парнем, очень веселым, с большим чувством юмора, больше, чем сама жизнь, и он любил людей без всяких условностей. Он был очень общительным и дружелюбным, а вовсе не застенчивым. Для меня это был хороший опыт — проводить время с Чаком и видеть, как он общался с людьми. Я многому научился у него в актерском плане, и он оказал на меня огромное влияние. Для меня он был просто героем.

Примечания

Ссылки 
 
 TV Party — Meeting with Brezhnev

Умершие от пневмонии
Умершие от рака лёгкого
Игроки «Бостон Селтикс»
Бейсболисты США
Баскетболисты США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Центровые
Игроки первой базы МЛБ
Тяжёлые форварды
Солдаты Армии США
Участники Второй мировой войны (США)
Похороненные на кладбище Сан-Фернандо-Мишн
Члены Республиканской партии США от Калифорнии
Выпускники Университета Сетон Холл
Выпускники Университета Адельфи